New Brighton (Merseyside), deelgemeente van de Engelse plaats Wallasey
 New Brighton (Nieuw-Zeeland), buitenwijk van de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch
 New Brighton (Zuid-Afrika), plaats in de Oost-Kaap

New Brighton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
New Brighton (Minnesota)
New Brighton (Pennsylvania)

New Brighton (Staten Island), een buurt in Staten Island (New York)